Вердер ():

 Топоним
 Вердер — город в районе Потсдам-Миттельмарк федеральной земли Бранденбург (Германии).
 Вердер — посёлок в районе Деммин федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (Германии).
 Вердер — посёлок в районе Пархим федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (Германии).
Вердер (Гросс-Вердер) — до 1945 г. название села Зеленовка  Бахмачского района Черниговской области (Украина).

 Персоналии
 Карл Вердер — псевдоним австрийского писателя Адольфа Мюцельбурга (1831—1882).
 Вердер, Август фон (1808—1887) — граф, прусский генерал, участник франко-прусской войны 1870—1871 годов.
 Вердер, Бернгард Франц Вильгельм (1823—1907) — прусский генерал и дипломат.
 Вердер, Карл Фридрих (1806—1893) — немецкий философ и драматург.
 Вердер, Феликс (1922—2012) — австралийский композитор и музыкальный критик.

 Спорт
 «Вердер» (ФК «Вердер Бремен») — неоднократный чемпион Германии по футболу.
 «Вердер II» — резервная команда ФК «Вердер Бремен».
 «Вердер» (ЖФК «Вердер Бремен») — женская команда ФК «Вердер Бремен».